Лещаны — название населённых пунктов на Украине:

 Лещаны — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Лещаны — село в Изяславском районе Хмельницкой области.